Süßheim oder Süssheim ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Süssheim (1878–1947), deutscher Historiker und Orientalist
 Max Süßheim (1876–1933), deutscher Politiker